Steuersatz steht für:

 Verhältnis von Steuerbetrag zur Bemessungsgrundlage, siehe Steuertarif
 Steuersatz (Fahrrad), das Lenkkopflager bei Fahrrädern